Julie Halard-Decugis e Ai Sugiyama hanno battuto in finale Cara Black e Elena Lichovceva 6-0, 1-6, 6-1.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (Campionesse)
 Martina Hingis /  Mary Pierce (terzo turno)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (quarti di finale)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (primo turno)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (primo turno)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (finale)
 Kimberly Po /  Anne-Gaëlle Sidot (terzo turno)
 Els Callens /  Dominique Van Roost (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (terzo turno)
 Jennifer Capriati /  Anna Kurnikova (secondo turno)
 Tina Križan /  Irina Seljutina (terzo turno)
 Liezel Horn /  Laura Montalvo (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2000